Cuvântul Barza se poate referi la:
Barză
Barza, Gorj
Barza, Hunedoara
Barza, Olt
Barza, Vâlcea

Vezi și 
 Bârza (dezambiguizare)